Biomasa puede designar a los siguientes conceptos:

Biomasa (ecología), masa de los organismos presentes en un ecosistema en un momento determinado.
Biomasa (energía), se refiere a la masa biológica útil para la producción de energía.
Biomasa lignocelulósica, masa seca vegetal utilizada en la producción de energía.